Birkholz kan syfta på:

Geografi

Polen

 Birkholz – tyska namnet på en ort i Gmina Świebodzin, se Borów

Tyskland 

 Birkholz, Tangerhütte – ort, Tangerhütte, Sachsen-Anhalt, 
 Birkholz, Grossbeeren – ortsdel i Grossbeeren, Brandenburg